Le Acoraceae Martinov, 1820, unica famiglia dell'ordine Acorales, sono un raggruppamento tassonomico proposto dalla classificazione APG che comprende il solo genere Acorus (assegnato tradizionalmente dal sistema Cronquist alle Araceae).

L'ordine è stato introdotto dal gruppo APG sulla base di studi molecolari.

Le Acoraceae sono morfologicamente simili alle Araceae in quanto hanno spadice e spata, ma sono nettamente separate da quella famiglia sulla base della sequenza del DNA.

Già nel 1985, Tillich suggerì che Acorus fosse escluso dalle Araceae sulla base della sua morfologia, molto divergente, del seme.

Descrizione 
Le Acoraceae sono erbe monocotiledoni, con fiori poco appariscenti riuniti in un'infiorescenza detta spadice.

Sono affini alle Alismatali.

Originario del Nord America e dell'Asia, è stato naturalizzato in Europa nell'antichità.Sono presenti specie in Europa, Asia e Nordamerica.

Sono note varietà diploidi e tetraploidi, nonché triploidi di origine ibrida tra le precedenti che, essendo infertili, si riproducono asessualmente mediante rizomi.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni